Херико () — небольшой город и муниципалитет на востоке центральной части Колумбии, на территории департамента Бояка. Входит в состав провинции .

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1780 году. Муниципалитет Херико был выделен в отдельную административную единицу в 1821 году.

Географическое положение 

Город расположен в восточной части департамента, в горной местности Восточной Кордильеры, к востоку от реки Чикамоча, на расстоянии приблизительно 105 километров к северо-востоку от города Тунха, административного центра департамента. Абсолютная высота — 3075 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Херико граничит на севере с территорией муниципалитета Ла-Увита, на северо-западе — с муниципалитетом Сусакон, на западе — с муниципалитетом Сативанорте, на юге — с муниципалитетом Сокота, на востоке — с муниципалитетом Чита. Площадь муниципалитета составляет 179 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 4010 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,7 % от населения Херико, женщины — соответственно 48,3 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 65,9 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 34,1 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 83,8 %.

Экономика 
Основу экономики Херико составляет сельское хозяйство.
85,7 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 9,8 % — предприятия сферы обслуживания, 4,5 % — промышленные предприятия.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Бояка